Alkofen ist der Name mehrerer Ortsteile in Bayern:

 Alkofen, Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau
 Alkofen (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Alkofen (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen

Siehe auch:
 Allkofen
 Alkoven
 Koven (Gebäude)